

Cinéma
 Tous les soleils est un film de Philippe Claudel sorti en France le .

Littérature
 Tous les soleils est un roman de Bertrand Visage publié en 1984 qui a remporté le prix Femina.